Allegro barbaro – film del 1979 diretto da Miklós Jancsó
 Allegro barbaro – composizione di Béla Bartók
 Allegro barbaro – composizione di Charles-Valentin Alkan
 Allegro barbaro – album dei Die Apokalyptischen Reiter del 1999